Otto Dziobek ist der Name folgender Personen:

* Otto Dziobek (Mathematiker) (1856–1919), deutscher Mathematiker, Ingenieur und Hochschullehrer
 Otto Dziobek (Offizier) (1875–1964), deutscher Offizier